W Rumunii
 Văleni – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Dobromir
 Văleni – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Călinești
 Văleni – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Movilița
 Văleni – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Ruginești
 Văleni – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Străoane